Naselje u Srbiji
 Obornjača  (Bačka Topola, Srbija), naselje u općini Bačka Topola
 Obornjača  (Ada, Srbija), naselje u općini Ada